Gornostajewa ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasija Jaroslawowna Gornostajewa (* 1999), russische Skirennläuferin 
 Wera Wassiljewna Gornostajewa (1929–2015),  russische Pianistin und Klavierpädagogin